Démographie de Bellegarde (Gers)
Démographie de Bellegarde (Loiret)
Démographie de Bellegarde (Tarn)